Клод Биго де Сен-Круа (; , Париж, Франция — , Лондон, Великобритания) — французский государственный и политический деятель времён Великой французской революции. Дипломат. Министр иностранных дел Франции с 1 по 10 августа 1792 года.

Биография 
Блестящий собеседник и дипломат, назначен министром иностранных дел Франции королём Людовиком XVI 1 августа 1792 года. Он исполнял свои обязанности в течение десяти дней, в течение которых он едва успел показать свою храбрость и верность королю, особенно в день от 10 августа 1792 года. Он бежал в Лондон и умер в изгнании.

Министры Людовика XVI
Министры иностранных дел Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту